Tschalyj ist der Familienname von:

 Mychajlo Tschalyj (1816–1907), ukrainischer Pädagoge, sozialer und kultureller Aktivist, Schriftsteller, Journalist sowie Biograph 
 Walerij Tschalyj (* 1970), ukrainischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Tschaly